

Musica 
Layers – album di Royce da 5'9"
Layers – album di Les McCann

Telecomunicazioni 
Layer – azienda statunitense di telecomunicazioni
Layer – elemento fondamentale del modello OSI e della suite TCP/IP
Layer 8 – termine ironico per indicare un ipotetico ottavo livello nel modello OSI

Altro 
Layer – usato nell'elaborazione digitale delle immagini per separare i vari elementi di un'immagine
Layer – elemento della pittura digitale